Метро́н — наименование следующих объектов:

 «Метрон» — российский интерактивный фильм 2004 года.
 Метрон — торговая марка препарата метронидазол.